El nueve es un nombre que puede designar a:
 Canal 9, canal televisivo de Buenos Aires, Argentina
 El nueve, un bar y centro cultural LGBTTI que existió en la Ciudad de México